Epiphany:
 Epiphany — второй сольный альбом певца T-Pain.
 Epiphany — бывшее название браузера GNOME Web.